In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Nazionale maggiore gibilterriana. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate al 30 marzo 2021.

Collegamenti esterni 
 

 
Gibilterra